Slàvnoie (en rus: Славное) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 914 habitants. Pertany al districte rural de Razdólnoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea